Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Martina Navrátilová 1-6, 7-6(5), 7-6(5).

Fu il primo torneo professionistico per la quattordicenne Venus Williams, che esordì sul circuito sconfiggendo Shaun Stafford al primo turno e affrontò Arantxa Sánchez Vicario (allora numero 2 del mondo) al secondo turno, vincendo il primo set e portandosi in vantaggio nel secondo per 3-1, ma Sánchez Vicario si aggiudicò i successivi 11 giochi di fila, eliminando la statunitense dal torneo.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Assente

 Anke Huber (quarti di finale)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Lori McNeil (primo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1994